

Geografia 
 Italia
 Roda di Vaèl – montagna del Gruppo del Catinaccio
 Egitto
 Isola di Roda – isola nilotica su cui sorge un antico nilometro.
 Germania
 Roda – frazione di Ilmenau, Turingia
 Roda – frazione di Grimma, Sassonia
 Roda – antico nome di Stadtroda, Turingia
 Spagna
 Roda de Barà – comune della Catalogna
 Roda de Eresma – comune di Castiglia e León
 Roda de Ter – comune della Catalogna
 La Roda – comune di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Giuseppe Roda – architetto del paesaggio italiano
 Giuseppe Roda – architetto del paesaggio italiano
 Leonardo Roda – pittore italiano
 Marcellino Roda – architetto del paesaggio italiano
 Pietro Giuseppe Roda architetto del paesaggio italiano
 Sergio Roda – storico italiano

Sport 
 Roda – luogo in cui si pratica la capoeira
 Sportvereniging Roda Juliana Combinatie, o semplicemente Roda – squadra calcistica olandese